Сергей Рыбалка: Рыбалка, Сергей Александрович (род. 1990) — украинский футболист.
 Рыбалка, Сергей Викторович (род. 1978) — украинский политик, народный депутат Украины 8 созыва.